

Patronymes 

 Angie Ballard (1982-), athlète handisport australienne ;
 Carroll Ballard, réalisateur américain ;
 Donald Ballard, infirmier américain décoré de la Medal of Honor ;
 Francis Ballard (1896-1876), botaniste britannique ;
 Frankie Ballard (1982-), chanteur de country américain ;
 George Alexander Ballard (1862-1948), amiral britannique ;
 Glen Ballard (1953-), producteur de musique, compositeur et parolier américain ; 
 Greg A. Ballard (1954-), homme politique américain ;
 Greg Ballard (1955-2016), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Hank Ballard (1927-2003), chanteur de rhythm and blues, de doo-wop et de rock 'n' roll américain ;
 James Graham Ballard (1930-2009), écrivain de science-fiction britannique ;
 Keith Ballard (1982-), joueur américain professionnel de hockey sur glace ;
 Lucien Ballard (1908-1988), directeur de la photographie américain ;
 Lucinda Ballard (1906-1993), costumière et décoratrice américaine ;
 Philippe Ballard (1960-), journaliste et homme politique français ;
 Robert I Ballard, imprimeur-libraire en musique, actif à Paris dans la seconde moitié du , associé au luthiste Adrian Le Roy dans l'atelier Adrian Le Roy et Robert Ballard ;
 Pierre I Ballard, imprimeur-libraire en musique, fils et successeur du précédent, travaille à Paris de 1599 à 1641 ;
 Robert III Ballard, imprimeur-libraire en musique, fils et successeur du précédent, travaille à Paris de 1641 à 1673 ;
 Pierre III Ballard, imprimeur-libraire en musique, frère du précédent, travaille à Paris de 1695 à 1701 ;
 Christophe Ballard, imprimeur-libraire en musique, fils et successeur de Robert III, travaille à Paris de 1672 à 1715 ;
 Jean-Baptiste Christophe Ballard, imprimeur-libraire en musique, fils et successeur de Christophe, travaille à Paris de 1698 à 1750 ;
 Robert Duane Ballard, océanographe, découvreur entre autres des épaves du Titanic, du cuirassé Bismarck et de l' ;
 Simone Ballard (1895-1978),  mezzo-soprano et contralto lyrique française ;
 Willis Todhunter Ballard (1903-1980), écrivain américain, auteur de roman policier et de western.

Toponymes 

 Ballard, census-designated place de Californie ;
 Ballard, localité de l'Utah ;
Ballard est un quartier de la ville de Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis.

 lac Ballard, lac salé.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme